

Persone 
Hugo Antonio Peña Segura, calciatore guatemalteco
Hugo Pena, calciatore argentino
Víctor Hugo Peña, ciclista colombiano